— японский футболист.

Биография 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клуб «Осакаb».

Во время  Второй мировой войны, начиная с 1941 года, Кавамото служил в армии и был взят в плен советскими войсками в 1945 году. После войны в течение 4 лет был интернирован в Советском Союзе. В декабре 1949 года, когда ему было 35 лет, он вернулся в Японию и смог вернуться в качестве игрока в Osaka SC. Вместе Osaka SC 3 раза (1951, 1952 и 1953) занимал 2-е место в Кубке Императора.

Национальная сборная 
С 1934 по 1954 год сыграл за национальную сборную Японии 9 матчей, в которых забил 4 гола. Также участвовал в Олимпийских играх 1936 и 1956 года.

Статистика за сборную

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1936 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1956 года
Футбольные тренеры Японии
Тренеры сборной Японии по футболу
Военнопленные Японии (Вторая мировая война)